Ахма́тов (Ахма́това) — фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Ахматов 
 

 Ахматов (Зислин), Борис Абрамович (род. 1939, Москва) — советский театральный драматург, автор пьесы «Жанетта».
 Ахматов, Виктор Викторович (1875—1934) — российский и советский гравиметрист, гидрограф, астроном-геодезист, исследователь Белого и Баренцева морей.
 Ахматов, Лев Соломонович (1899—1937) — советский партийный деятель, управляющий делами Совета Народных Комиссаров УССР, прокурор Верховного суда УССР.
 Ахматов, Константин Ефимович — Георгиевский кавалер; подполковник; 30 июня 1917.
 Ахматов, Максим Сидорович (1761 или 1762—?) — меценат, купец 2-й, затем 1-й гильдии, городской голова Челябинска с 1809 по 1812 годы.
 Ахматов, Расамбек Асламбекович (род. 1996) — российский и французский футболист.
 Ахматов, Фёдор Антонович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 524 (246); 14 июля 1788.



Топоним 
 Ахматов — посёлок в Александрово-Гайском районе Саратовской области России.

См. также 
 Ахматовы — русский дворянский род
 Ахматова (значения)
 Ахматово
 Ахматовка
 Ахметов
 Ахмедов
 Ахмадов